ESAD es el acrónimo de diferentes instituciones de enseñanza:

 el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia de la SEP de México;
 la escuela de arte dramático.